Termin  ima više značenja.
 5-Epiaristolohenska sintaza, enzim
 (+)-Epikubenolna sintaza, enzim